A U.S. Open Cup de 1989 foi a 76ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. St. Louis Busch Seniors entra na competição defendendo o título.

O campeão da competição foi o St. Petersburg Kickers, conquistando seu primeiro título, e o vice campeão foi o New York Greek American.

Participantes

Tabela

Premiação 

1989
Desporto nos Estados Unidos em 1989
Futebol de 1989 na América do Norte